Нантюа:

 Нантюа — коммуна во французском департаменте Эн, административный центр округа Нантюа и кантона Нантюа.
 Нантюа — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн.
 Нантюа — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы.